Radek ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Radek (1884–1964), deutscher katholischer Geistlicher
 Janusz Radek (* 1968), polnischer Sänger
 Karl Radek (1885–1939), russischer Politiker und Journalist

Radek steht für:
 (2375) Radek, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Radeck
 Radegg